Ramón Piñeiro puede referirse a:
Ramón Piñeiro López (1915-1990), un intelectual y político español.
Ramón Piñeiro Llagostera (1991-), un piloto español de automovilismo.